Altındağ steht für
 Altındağ, eine Stadtbezirksgemeinde von Ankara 
 Altındağ (Bornova), einen Stadtteil der Stadtbezirksgemeinde Bornova in İzmir
 Altındağ (Nizip), ein Dorf im Bezirk Nizip der türkischen Provinz Gaziantep

Altındağ ist weiter ein türkischer Familienname: siehe Altındağ (Familienname)

Namensträger sind:
 Tevfik Altındağ (* 1988), deutsch-türkischer Fußballspieler